João de Abreu (esgrimista)
João de Abreu (político)
Ou ainda:
João de Abreu Castelo Branco

Desambiguação